Кирхберг-Тенинг () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Верхняя Австрия. 

Входит в состав округа Линц.  . Официальный код  —  41010.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Бергер (СДПА) по результатам выборов 2003 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 СДПА занимает 14 мест.
 АНП занимает 6 мест.
 АПС занимает 3 места.
 Зелёные занимают 2 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Общины Верхней Австрии